Lyford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lyford, Oxfordshire, ort i England,

USA 

 Lyford (ort), Texas, Willacy County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar